Karystos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Karystos, kommun, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Kárystos, kommunhuvudort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías,